karbunkuł – dawna nazwa rubinów i granatów
 czyrak gromadny